

В музыке 
 Best Of (альбом Planet Funk)
 The Best of Sade
 Best of Hilary Duff
 Echoes: The Best of Pink Floyd
 The Very Best of Kiss
 The Best of the Doors
 Legacy: The Absolute Best
 The Best Of, Volume 1
 Elements - The Best of Mike Oldfield
 The Best of Natacha Atlas
 The Best of Michael Jackson
 The Very Best of Era
 Best of Bootlegs Vol. 1
 Sliver: The Best of the Box
 Volare!: The Very Best of the Gipsy Kings
 Somewhere Back in Time - The Best of: 1980-1989
 Here Comes Sickness: The Best of the BBC Recordings
 Parts of the Process (The Very Best Of Morcheeba)
 The Best of Pantera: Far Beyond the Great Southern Cowboys' Vulgar Hits!
 8 Years of Blood, Sake, and Tears: The Best of Sum 41 2000-2008
 Lover of Life, Singer of Songs — The Very Best of Freddie Mercury Solo
 Out in the Fields: The Very Best of Gary Moore
 T.A.T.u. — The Best
 The Best Remixes

В компьютерных играх 
 Star Wars: The Best of PC

Прочее 
 Best Of Blogs